

Талди-Булак — село, Джети-Огузький район, Іссик-Кульська область

Талди-Булак — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан

Див. також 
 Талдибулак